Дисциплина трчања на 1.500 метара за жене била је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону, Уједињено Краљевство. Такмичење је одржано од 6. до 10. августа на Олимпијском стадиону.

Земље учеснице 
Учествовало је 46 такмичарки из 26 земаља.

Систем такмичења 
Такмичње у овој дисциплини одржано је у три дана. Првог дана у квалификацијама учествовале су све атлетичари који су постигли квалификационе норме. Такмичарке су биле подељене у три групе из којих се по 6 првопласираних из сваке групе и 6 на основу постигнутомг резултата пласирало у полуфинале. Другог дана у полуфиналу су формиране две групе по 12 такмичарки из којих су се по првих пет и три на основу постигнутог резултата пласирале у финале, које је одржано трећег дана.

Рекорди пре почетка такмичења 
(стање 10. јул 2012.)
{| border = "1" Cellpadding = "2"
| !align="left" bgcolor = "ddeeff" |Светски рекорд
|3:26,00
|Ћу Јунсја||
|Пекинг, Кина
| 11. септембар 1993
|-
| !align="left" bgcolor = "eeffdd" |Олимпијски рекорд
| 3:53,96
|Паула Иван
|
|Сеул, Јужна Кореја 
|1. октобар 1988.
|-
|Најбољи резултат сезоне
|3:56,54
|Абеба Арегави
|
|Рим, Италија
| 31. мај 2012.
|}

 Најбољи резултати у 2012. години 
Десет најбољих атлетичарки на 1.500 метара 2012. године пре такмичења на ЛОИ (2. августа 2012), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на ЛОИ.

 Сатница 

 Освајачи медаља 

 Резултати 
 Квалификације 
За полуфинале су се квалификовали по шест прволасирани из све три квалификационе групе (КВ) и шест на основу постигнутог резултата (кв),

 Полуфинале 
За полуфинале су се пласирале по првих 5 из обе полуфиналне групе (КВ) и две на основу постигнутог резултата. {кв'''}

Финале

Референце

Спољашње везе 

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2012.
Трка на 1.500 метара на Летњим олимпијским играма